О́льга Влади́мировна Ро́зина (род. 29 мая 1955, посёлок Смоляниново Шкотовского района Приморского края) — советский и российский историк, общественный деятель, педагог. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Лауреат Макарьевской премии. Автор свыше 260 научных и учебно-методических работ.

Биография 
Родилась 29 мая 1955 года в посёлке Смоляниново Шкотовского района Приморского края в семье военнослужащего и учительницы.

Образование 
В 1977 году окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина по специальности «История и обществоведение».

Научная и преподавательская деятельность 
С 1977 года — работа в Московском государственном областном университете.

В 1985 году защитила в МГОУ диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Положение и борьба безработных рабочих Петербурга и Москвы в годы первой российской революции» (научный руководитель — А. В. Ушаков) по специальности 07.00.02 — Отечественная история.

Учёное звание — доцент (1992).  Доцент, профессор кафедры истории России средних веков и нового времени  МГОУ.

С 2003 года (по совместительству) — доцент кафедры социальных дисциплин, истории и культурного наследия Академии социального управления Московской области.

С 2016 года (по совместительству) — доцент кафедры теологии Псковского государственного университета.

Общественная работа 
 С 2006 года является инициатором проведения и членом оргкомитета Межрегиональных (с 2010 года — Международных) научно-практических конференций «Духовные основы русской культуры: изучение и преподавание в высшей и средней школе». Ответственный редактор всех сборников этих конференций.
 С 2007 года является куратором секции «Духовное наследие Византии и Афона в истории и культуре России», ежегодно проводимой в рамках Международных Рождественских образовательных чтений. Организатор и куратор ряда конференций и секций этих чтений.
 Член Правления Международной общественной организации «Союз православных женщин».

Научные и учебно-методические труды

Монографии 
 Розина О. В. Православная культура в школе: формирование и развитие профессиональных компетенций педагога. – М.: ИИУ МГОУ. 2014. – 164 с. – 
 То же. 2-е изд., испр и перераб. – М.: Наука и Слово. 2015. – 252 с. –

Учебные пособия 
 Розина О. В. Духовные основы русской культуры: Пособие для учителей: В 3 кн. со словарем и DVD диском. – М.: Наука и Слово, 2009. Кн. I. – 192 с.; Кн. II. – 224 с.; Кн. III. – 224 с. – 
 Розина О. В. Духовные основы русской культуры. Учебно-методическое пособие. – М.: МГОУ, 2015. – 160 с. – 
 Розина О. В. Религиоведение. Актуальные проблемы курса. Учебное пособие. – М.: ИИУ МГОУ, 2016. – 164 с. –

Общий перечень публикаций 
 В информационной базе РИНЦ.

Основные награды 
 Дважды Лауреат Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Педагоги высшей школе – средней школе» (2009) и «Лучший издательский проект» (2011).
 Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации «За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов» (2011).
 Премия памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в номинации «Учебник или учебное пособие, представляющие вклад в науку в одной из существующих номинаций» за монографию «Православная культура в школе: формирование и развитие профессиональных компетенций педагога» (2015).
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2016).

Примечания

Избранные интервью 
 Интервью «Зачем нужен Союз православных женщин?» на сайте «Православная Москва», 11.05.2014
 Интервью «Богу всё возможно» на официальном сайте Владивостокской епархии Приморской митрополии РПЦ, 27.10.2011

Ссылки 
 Профиль в РИНЦ
 Страница на сайте МГОУ
 Страница на сайте Международной общественной организации «Союз православных женщин»
 Страница на сайте Академии социального управления Московской области
 Страница на сайте Псковского государственного университета
 Авторы «Русской народной линии»

Родившиеся 29 мая
Родившиеся в 1955 году
Родившиеся в Шкотовском районе
Выпускники МПГУ
Кандидаты исторических наук
Историки по алфавиту
Историки XX века
Историки XXI века
Историки СССР
Историки России
Педагоги по алфавиту
Педагоги XXI века
Педагоги России
Персоналии:Москва
Преподаватели Московского государственного областного университета
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации
Лауреаты Макарьевской премии